Ripa steht für:

 Ripa (Kartoffel), eine Kartoffelsorte

Geografie:
 Ripa (Rione), Stadtteil Roms
 Ripa (Hispanien), antiker Ort in Hispania Baetica
 Ripa (Dora Riparia), quellnaher Zufluss zur Dora Riparia 

Familienname:
 Andrea Ripa (* 1972), italienischer Geistlicher, Kurienbischof
 Carlo Ripa di Meana (1929–2018), italienischer Politiker
 Cesare Ripa († 1622), italienischer Schriftsteller
 Kelly Ripa (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Manuela Ripa (* 1976), deutsche Juristin und Politikerin (ÖDP) 
 Marina Ripa di Meana (1941–2018), italienische Fernsehpersönlichkeit und Regisseurin
 Matteo Ripa (1682–1746), italienischer Missionar und Orientalist

RIPA als Abkürzung:

 Regulation of Investigatory Powers Act 2000, Telekommunikationsgesetz im Vereinigten Königreich

Siehe auch:

 Rippa

RIPA